Tarō Yamada (山田太郎, Yamada Tarō) es una combinación muy común de nombre y apellido en Japón. Puede referirse a:
 la versión japonesa de Fulanito o Pepe Pérez, un nombre que se asigna a alguien cuyo nombre real se desconoce o no se quiere revelar;
 Yamada Tarō Monogatari, manga japonés de Ai Morinaga.